Lysina je označení pro lysé místo (holé, bez porostu).
 pleš

Hory a kopce:
 Lysina (Slavkovský les) (982 m), druhá nejvyšší hora Slavkovského lesa, na katastru města Mariánské Lázně v okrese Cheb
 Lysina (766 m), kopec na území obce Malá Morava v okrese Šumperk
 Lysina (753 m), kopec na území města Bochov v okrese Karlovy Vary
 Lysina (598 m), kopec na území města Holešov v okrese Kroměříž, v přírodním parku Hostýnské vrchy, též samota na jihozápadním úbočí téhož kopce, v části Žopy města Holešov
 Lysina (Svitavská pahorkatina) (506 m), kopec na území obce Jehnědí v okrese Ústí nad Orlicí
 Lysina (394 m), kopec na území obce Chrášťany v okrese Benešov, nad vsí Soběšovice
 Lysina (444 m), kopec na území města Švihov v okrese Klatovy
 Lysina (522 m), kopec na území obce Plešivec v okrese Rožňava na Slovensku, v komplexu Silická planina v národním parku Slovenský kras

 Łysina (Ostrovní Beskydy) (891 m), hora v Ostrovních Beskydech (Beskid Wyspowy) v Polsku, druhý nejvyšší vrchol Pásma Lubomira a Łysiny
 Łysina (779 m), kopec na území obce Łękawica v Polsku
 Łysina (Malé Beskydy), též zvaná Ścieszków Groń (775 m), hora v Malých Beskydech v Polsku
 Łysina (Pieniny) (792 m), hora ve Středních Pieninách v Polsku, na území obce Czorsztyn
 Łysina (Góry Kamienne), německy Rabeberg (515 m), hora v Kamenných horách ve Středních Sudetech v Polsku, na území obce Kamenná Hora (Kamenna Góra)
 Łysina (147 m), kopec na území obce Lubin v Polsku, u vesnice Miłoradzice

Sídla a další lokality:
 Łysina, polská vesnice v obci Łękawica ve Slezském vojvodství
 Na lysinách, starý pomístní název v části Hodkovičky v Praze, odrážející se v názvech ulic Na lysinách, Lysinská, Pod lysinami a Mezi lysinami.
a řada dalších lokalit místního významu

Související články 
 Holina
 Plešivec
 Pleš (rozcestník)

Externí odkazy